Георг Дигеррн:
 Дигеррн, Георг фон (1848—1878) — немецкий поэт-лирик и писатель-новеллист.
 Дигеррн, Георг Карл фон (1710—1759) — саксонский военный деятель, военный министр, генерал-лейтенант.